

Carriera 
Bristol Rovers

Stagione 2010-11:

Ha debuttato con i Pirates il 16 Aprile 2011 in una sconfitta per 1-0 contro il Southampton al St. Mary's Stadium, quando subentrò come sostituto al 75' al posto di Jo Kuffor. Era la prima volta che partecipava ad una partita in prima squadra, essendo stato incluso dopo aver impressionato il manager durante una partita a squadre di riserva quattro giorni prima.

Stagione 2012-13:

Ellis ha fatto la sua prima partita in campionato il 12 gennaio 2013 in una vittoria per 3-0 contro il Fleetwood Town, servendo Danny Woodards per segnare il primo gol dopo soli cinque minuti di gioco. Ha segnato il suo primo gol per la squadra due settimane dopo, il 26 gennaio 2013, in una vittoria per 3-1 contro il Rotherham United al New York Stadium. Ha segnato entrambi i goal in una vittoria per 2-1 sul Rochdale nel marzo del 2013.

Stagione 2013-14:

Prima della stagione successiva, Harrison ha concordato un nuovo contratto triennale con il Bristol Rovers. Ha giocato in 25 partite di campionato, ma ha segnato solo una volta, di nuovo all' Highbury Stadium in casa del Fleetwood Town. Il Bristol Rovers ha concluso la stagione retrocedendo nella Conference Premier, concludendo la loro permanenza di 94 anni nella Football League. Harrison nel frattempo è stato inserito nella lista dei trasferimenti dal manager Darrell Clarke.

Stagione 2014-15:

All'inizio della stagione 2014-15, Harrison è apparso in modo sporadico, ma ha segnato dei goal vincenti contro l'F.C. Halifax Town e Lincoln City in agosto e settembre rispettivamente. Ha segnato la sua prima tripletta professionale in FA Cup a Dorchester Town. Harrison ha chiuso la stagione con 17 gol in campionato e in coppa, di cui sei nelle ultime cinque partite della lega, con il Bristol Rovers che ha concluso a un solo punto dalla vetta della classifica e con la promozione automatica. Harrison è stato espulso nella semifinale play-off con il Forest Green Rovers, ma è tornato per la finale allo stadio di Wembley dove ha segnato il cruciale gol del pareggio contro il Grimsby Town. Il Bristol Rovers ha vinto la partita ai calci di rigore per tornare nella Football League Two.

Stagione 2015-16:

La stagione 2015-16 ha visto Harrison esibirsi regolarmente, sia nella formazione di partenza che dalla panchina, fino alla fine del 2015, quando era spesso un sostituto inutilizzato. Il 17 gennaio 2016 ha accettato di unirsi all'Hartlepool United, squadra della Seconda lega, per un prestito di un mese al fine di ottenere più tempo di gioco. Quando Ellis è tornato dal prestito all'Hartlepool United F.C., ha segnato un cruciale pareggio tardivo contro la capolista Northampton Town F.C. Ciò si è rivelato importante per la gara di promozione automatica dei club, in quanto il Bristol Rovers è salito per differenza reti con una vittoria su Dagenham & Redbridge F.C. l'ultimo giorno.

Stagione 2016–17:

Harrison ha segnato il suo primo gol della stagione 2016-17 in una sconfitta per 2-1 contro il Bolton Wanderers. Ha segnato ancora il 24 settembre 2016 con il pareggio in una vittoria per 2-1 sul Port Vale. Ha anche segnato all'ultimo respiro con il Gillingham il 15 ottobre per segnare tre gol in quella stagione e mantenere in vita una serie di vittorie da 3 partite. Il 7 gennaio 2017 ha segnato 4 gol in una vittoria per 5-0 sul Northampton Town F.C. Il 28 giugno 2017, Harrison ha firmato un nuovo accordo a seguito di quella che ha definito una stagione "deludente".

Stagione 2017–18:

Harrison ha segnato il suo primo gol stagionale nella sua seconda partita, una vittoria 4-1 nella Carabao Cup contro il Cambridge United. La squadra è andata in svantaggio per 3-0 ai padroni di casa finché Lee Brown ha effettuato un passaggio delizioso da sinistra e Harrison ha scavalcato il difensore dell'U per portarla a casa da 6 yard.

Ha segnato il suo primo gol in campionato della stagione il 26 agosto, facendo il terzo gol dalla panchina nella vittoria per 3-1 sul Fleetwood Town pochi giorni dopo aver segnato per dare al Bristol Rovers una vittoria per 1-0 in campionato. Ha anche segnato due gol nella vittoria per 6-0 in trasferta contro il Northampton Town 6 settimane dopo. Il 2 dicembre, ha segnato il pareggio in una vittoria per 2-1 sul Rotherham United al Memorial Stadium.

Harrison ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio per l'EFL League One con il suo sforzo in solitario contro il Doncaster Rovers nella vittoria per 3-1 , il gol è stato il 10 ° della stagione.

Stagione 2018/19

Il 23 luglio 2018, Harrison firma un accordo di due anni con l'Ipswich Town con un'opzione per un terzo anno, unendosi ai "Tractor Boys" per una cifra sconosciuta che si riteneva fosse di circa £ 750.000. Ha giocato 9 partite in Championship. Ha segnato il suo primo gol in un pareggio di 1-1 contro lo Sheffield United il 22 Dicembre 2018. L'unico gol segnato per il club dato che il suo infortunio ha impattato notevolmente la sua stagione con i "Tractor Boys".

Stagione 2019-20

Il 21 Giugno 2019, Harrison firma per il Portsmouth per una cifra non divulgata. Harrison segna il suo primo gol per il Portsmouth nella sua seconda partita, nel 3-0 contro il Birmingham City nella Carabao Cup il 6 Agosto.

Carriera Internazionale 
Harrison è stato convocato per la nazionale Under 21 del Galles contro la Moldavia il 22 marzo 2013. È stato convocato per la seconda volta per la gara di qualificazione ai Campionati UEFA del 14 agosto 2013 contro la Finlandia. Ha fatto il suo debutto nel Galles under-21 l'8 ottobre 2013 in una vittoria per 2-0 contro la Lituania e ha segnato il suo primo gol internazionale, guadagnando il secondo cap in occasione della vittoria per 4-0 contro il San Marino cinque giorni dopo, contribuendo a vendicare un imbarazzante sconfitta per 1-0 il mese precedente.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori gallesi